Монтарло́-ле-Рьоз () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70355.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 20 км севернее Безансона, в 26 км к юго-западу от Везуля.

Около половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 288 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 178 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 141 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 79,2 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 141 активных жителей работали 122 человека (63 мужчины и 59 женщин), безработных было 19 (9 мужчин и 10 женщин). Среди 37 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона